Marks Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Marks Creek Township (Richmond County, North Carolina)
 Marks Creek Township (Wake County, North Carolina)